Kapys (lat. Capys) ist der Name folgender Personen:
 Kapys (Troja), der Sohn des Assarakos und der Hieromnemone, Vater des Laokoon und des Anchises
 Capys (Gründer Capuas), Begleiter des Aeneas
 Capys (Sohn des Atys), Nachkomme von Aeneas und König von Alba Longa
 Capys (Sohn der Egeria), Bruder von Virbius und Albanus (Silius Italicus Punica 4,380f)

Capys bezeichnet des Weiteren:
 (189004) Capys, Asteroid